SSQ steht für:

 ICAO-Code für Sunstate Airlines, einer Tochter von Qantas Airways, die unter der Marke QantasLink Regionalflüge innerhalb Australiens durchführt
 Société symphonique de Québec, 1902 gegründetes kanadischen Sinfonieorchester, siehe Orchestre Symphonique de Québec

SSQ